Макушино — топоним в России:

Населённые пункты 
 Макушино — город в Курганской области, административный центр Макушинского района. 
 Макушино — деревня в Опочецком районе Псковской области.

Железнодорожный пункт 
 Макушино — железнодорожная станция в Макушинском районе Курганской области.